Пол Бальтазар Гетти (, род. 22 января 1975, Тарзана, Калифорния, США) — американский актёр, наиболее известный по фильму Дэвида Линча «Шоссе в никуда» (1997). Участник музыкального рок-коллектива Ringside.

Биография 
Родился в Калифорнии в г. Тарзана, рос в Сан-Франциско до того, как был отослан в Британию для учёбы в элитный международный интернат Гордостоун, который воспитала три поколения британской королевской семьи. В детстве семья называла его Маленький Будда, потому что у него было красное родимое пятно в центре лба, и он редко улыбался.

Его отец, Джон Пол Гетти III, в 1973 году, живя в Италии, в возрасте 16 лет был похищен итальянской мафией. Чтобы принудить заплатить выкуп в 3,4 млн долларов, похитители отрезали его правое ухо и выслали деду-миллиардеру Полу Гетти.

Семья и личная жизнь 
Отец Джон Пол Гетти III, внук известного американского промышленника и миллиардера Пола Гетти, мать — Гизела Мартина Гетти (урождённая Шмидт), профессиональный фотограф и кинематографист; сестра — Анна, тётя — Эйлин Гетти, была замужем за Кристофером Уайлдингом — сыном Элизабет Тейлор, дядя — британский бизнесмен , прадед — Пол Гетти, дед — , двоюродный дед — Гордон Гетти; жена — Розетта Миллингтон (детский модельер, в браке с 3 мая 2000 года, разошлись летом 2008 года).

У Бальтазара и Розетты четверо детей — Кассиус Пол (17.07.2000), Грейс (2001), Вайолет (2003), Джун Кэтрин (2.10.2007).

Жена Розетта Миллингтон — подруга детства Патрисии Аркетт, которая их и познакомила. Эрик Дэйн, его лучший друг с 1990 года, с которым он снялся вместе в «Зачарованных», является крёстным отцом старшего сына Кассиуса.

В 2007 году начинает встречаться с Сиенной Миллер. 21 июля 2008 года Гетти подтвердил, что они с женой разошлись, хотя до настоящего времени на развод не подали. Гетти и Миллер прекратили отношения с мая 2009 года и Гетти вернулся к жене Розетте.

Играл в хоккей за команду в городе Бербанк, штат Калифорния.

Карьера 
Гетти начал свой путь в киноиндустрии в 1987 году, когда проходил прослушивание на главную роль в фильме «Повелитель мух», после того как был замечен на школьных занятиях по актёрскому мастерству.

Гетти появился в нескольких эпизодах сериала «Зачарованные» в роли колдуна Ричарда Монтаны, у которого были романтические отношения с Пейдж Мэтьюс. Также снялся в одной из главных ролей — роли агента Томаса Грейса — в пятом сезоне сериала «Шпионка».

С 2006 по 2011 год исполнял периодическую роль Томми Уолкера в телесериале «Братья и сёстры».

Был моделью для Versace, Calvin Klein, Tommy Hilfiger.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры мыльных опер США
Бальтазар